Der Begriff Kontravarianz bezeichnet
 eine Eigenschaft eines Funktors in der Kategorientheorie
 ein Konzept der objektorientierten Programmierung, siehe Kovarianz und Kontravarianz
 ein physikalisch relevantes Transformationsverhalten mathematischer Gleichungen und Größen, siehe Kontravarianz (Physik) und Tensor